Ngbaka  steht für:

 Ngbaka (Sprache), eine ubangische Sprache aus der Gruppe der Gbaya-Sprachen
 Ngbaka Ma’bo, eine ubangische Sprache aus der Gruppe der Ngbaka-Sprachen
 Ngbaka-Sprachen, eine Sprachgruppe der ubangischen Sprachen
 Mbaka, Ethnie in Zentralafrika